

Persone 

Adolf Jourdan – imprenditore, dirigente sportivo e arbitro di calcio britannico
Adolphe Jourdan – pittore francese
André Joseph Jourdan – politico francese
Anne Lombard-Jourdan – storica francese
Bernard Jourdan – scrittore francese
Bernard-René Jourdan de Launay – nobile francese, ultimo comandante della Bastiglia
Catherine Jourdan – attrice francese
Christian Jourdan – ciclista francese
Claude Jourdan – zoologo e paleontologo francese
Émile Jourdan – pittore francese
Éric Jourdan – scrittore francese
Étienne Jourdan – drammaturgo e incisore francese
Federico Jourdan – calciatore argentino
Jean-Baptiste Jourdan – generale francese
Joseph-Auguste Jourdan – politico francese
Louis Jourdan – attore francese
Philippe Jean-Charles Jourdan – vescovo cattolico francese
Théodore Jourdan – pittore francese

Personaggi 

Gil Jourdan – personaggio dell'omonima serie a fumetti